Fusicolla — рід грибів родини Nectriaceae. Назва вперше опублікована 1851 року.

Класифікація 
До роду Fusicolla відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Bonorden, H.F. 1851. Handbuch der allgemeinen Mykologie. :1-336 - P.150

Роди грибів
Сордаріоміцети